Ferrari – marka samochodów sportowych
 Ferrari – dramatyczny film dokumentalny
 Scuderia Ferrari – zespół wyścigowy

Osoby 
 Agostino Ferrari Toniolo
 Enzo Ferrari
 Lodovico Ferrari – matematyk z XVI w.
 Matteo Ferrari – piłkarz włoski
 Pompeo Ferrari – architekt barokowy działający w Polsce
 Roberto Ferrari – włoski kolarz
 Roberto Ferrari – włoski gimnastyk
 Roberto Ferrari – włoski szermierz
 Roberto Ferrari – włoski lekkoatleta
 Vanessa Ferrari – gimnastyczka włoska